Charles Münch – direttore d'orchestra e violinista francese naturalizzato statunitense
 Ernst Münch - organista francese
 Fritz Münch - direttore d'orchestra francese
 Hans Münch - direttore d'orchestra svizzero
 Markus Münch – calciatore tedesco
 Markus Münch – atleta tedesco
 Ingo von Münch – giurista, pubblicista e politico tedesco
 Joachim von Münch-Bellinghausen – diplomatico austriaco

Pagine correlate

 Munch